Béthisy-Saint-Martin, Oise
 Béthisy-Saint-Pierre, Oise